De Luxe kan verwijzen naar motorfietsmerken:
De Luxe (Chicago) 
De Luxe (Melbourne) 
De Luxe (Wolverhampton)
Deluxe (Better Than Ezra), een album van Better Than Ezra